

Sigle 
Germplasm Resources Information Network  – progetto del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America di raccolta informazioni sul germoplasma di pianta, animali, microbi e invertebrati

Aziende 
GRIN  – sviluppatore di videogiochi svedese

Informatica 
 GRIN – sigla del Gruppo di Informatica, società scientifica dei docenti universitari di informatica

Musica 
Chelsea Grin – gruppo deathcore statunitense
Grin  – album dei Grin del 1971
Grin  – album dei Coroner del 1991

Persone 
Aleksandr Grin (1880-1932) – scrittore sovietico
Alexander Grin, pseudonimo di Aleksandr Pavlovič Guljaev – ingegnere e compositore di scacchi russo
Elda Grin (1928-2016) – scrittrice e psicologa armena
Elmar Grin, pseudonimo di Aleksandr Vasil’evič Jakimov (1909-1999) – scrittore e poeta russo
François Grin (1959) – economista svizzero
Marques Green, propr. Markes Oskar Grin (1982) – ex cestista statunitense naturalizzato macedone
Sergij Grin  – canottiere ucraino